Roman Čechmánek, češki hokejist, * 2. marec 1966, Zlín, Češka.

Čechmánek je v češkoslovaški ligi branil za klube HC Zlín, HC Třinec, HC Olomouc, SHK Hodonín in Dukla Jihlava, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 1990/91. Leta 2000 je bil kot 171. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01. V ligi NHL, kjer je branil še za Los Angeles Kingse, je odigral na 212 tekem rednega dela in 23 tekem končnice. S klubom HC Vsetín je osvojil pet zaporednih naslov prvaka v češki ligi, med sezonama 1994/95 in 1998/99. 

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri zlate in dve bronasti medalji.

Pregled kariere

|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 1
|
|
|
|
|
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 9
|
|
|
|
|
| 2.42
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 14
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHK Hodonín
| Češkoslovaška 2. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka 2. liga
| 93/94
|
| 41
|
|
|
|
|
| 1.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 94/95
|
| 52
|
|
|
|
|
| 2.38
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 95/96
|
|
| 49
|
|
|
|
| 1.93
|
|
|
| 13
|
|
|
|
| 1.30
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 48
|
| 0
| 0
| 0
| 22
| 2.13
| .930
|
| 10
|
|
|
|
|
| 1.10
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.13
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.34
| .903
|
| 4
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.50
| .915
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
|
| 39
| 0
| 0
| 0
| 58
| 1.98
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.60
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 2
|
|
|
|
| 0
| 1.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 45
|
|
|
|
| 76
| 1.71
|
|
| 12
| 12
|
|
|
|
| 1.80
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 4
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.44
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 37
|
|
| 0
| 0
| 0
| 2.47
| .924
|
| 9
|
|
| 0
| 0
| 0
| 1.66
| .944
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.00
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 00/01
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 17
| 1.12
| .969
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 00/01
|
| 59
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.01
| .921
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.11
| .891
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 01/02
|
| 46
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.05
| .921
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.85
| .936
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 02/03
|
| 58
|
| 0
| 0
| 0
| 8
| 1.83
| .925
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.15
| .909
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 03/04
|
| 49
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.51
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 04/05
|
| 35
|
|
|
|
| 42
| 2.67
| .922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Karlovy Vary
| Češka liga
| 05/06
|
| 12
|
|
| 0
| 0
| 26
| 2.93
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburg Freezers
| Nemška liga
| 05/06
|
| 27
| 27
| 0
| 2
| 2
| 16
| 2.58
| .909
|
| 6
| 6
| 0
| 1
| 3
| 0
| 2.78
| .910
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 26
| 44
| 0
| 1
| 1
| 24
| 2.70
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 06/07
|
| 6
|
|
| 0
| 0
| 4
| 1.94
| .948
|
| 6
|
|
| 0
| 0
| 14
| 2.53
| .943
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.58
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 07/08
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 16
| 3.25
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 08/09
|
| 34
|
| 0
| 1
| 1
| 42
| 3.26
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Olomouc
Hokejisti SHK Hodonín
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti HC Karlovy Vary
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti Linköpings HC